Пархоменковский сельский совет () — административно-территориальная единица в Краснодонском районе Луганской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Пархоменко.

Населённые пункты совета 
 с. Береговое
 с. Ильевка
 c. Кружиловка
 с. Новокиевка
 c. Огульчанск
 с. Пархоменко
 с. Хорошилово
 с. Хрящевка

Адрес сельсовета 
94450, Луганская обл., Краснодонский р-н, с. Пархоменко, ул. Ленина, 12а; тел. 99-2-34

Примечания

Ссылки 
 Пархоменковский сельский совет